{{Ficha de campeonato
|nombre         =  Tiro con arco en los Juegos Suramericanos de Santiago 2014
|tipo           = 
|imagen         = Peñalolen Archery Field 2014 South American Games.jpg
|imagen_tamaño  = 250px
|imagen_pie     = Centro de Tiro Durante los X Juegos Suramericanos
|ubicación      = Centro de Tiro con Arco Parque Peñalolén
|país           =  Santiago, Chile
|categoría      = Equipo Mixto
|fecha          = 12 al 15 de marzo de 2014
|oro            =  BrasilMarcus CarvalhoSarah Nikitin
|plata          =  VenezuelaElías MalavéLeidys Brito
|bronce         =  ColombiaAndrés PilaAna María Rendón
|asistentes     = 
|marca          = 
|participantes  = 12
|anterior       = 2010
|actual         = 2014
|siguiente      = 2018
|página web     =
}}

El evento equipo mixto de Tiro con arco en los X Juegos Suramericanos tuvo lugar del 12 al 15 de marzo de 2014 en el Centro de Tiro con Arco Parque Peñalolén.

Ronda de Clasificación

Ronda Final

Véase también 
 Anexo:Tiro con arco en los Juegos Suramericanos de Santiago 2014
 Juegos Suramericanos de 2014

Referencias 

Tiro con arco en los Juegos Suramericanos de Santiago 2014